Топоним:
 Мортен (графство) (фр. Comté de Mortain) — небольшое графство на юго-западе Нормандии в Средние века.
 Мортен (город) (фр. Mortain) — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.